Reveln kan syfta på följande platser:

Finland 

 Reveln, Nykarleby, Österbotten, 
 Reveln, Korsholm, Österbotten, 
 Reveln, Ingå, Nyland,

Sverige 

 Reveln, Luleå kommun, Norrbotten,